Мировая музыка — многозначный термин:

  — мировая музыка, гармония сфер, античное и средневековое учение о музыкально-математическом устройстве космоса
  — музыка мира, этническая музыка.

См. также

Примечания